C8 може мати значення:

 C8 — перфтороктанова кислота.
 C8 — автомобіль компанії Citroën.
 C8 — спортивний автомобіль компанії Spyker Cars.
 C8 — варіант карабіна М4 виробництва Colt Canada.